Okręty US Navy o nazwie USS "Gazelle":
 Pierwszy  był bocznokołowym parowcem. Wszedł do służby w lutym 1864.
 Drugi "Gazelle" (BAM-17) został przekazany Wielkiej Brytanii 28 lipca 1943. Wrócił do USA w grudniu 1946 i został skreślony z listy jednostek floty w 1947.
 Trzeci  był pomocniczym zbiornikowcem. Wszedł do służby w 1943.

Gazelle